La Recopa de Europa 1964-65 fue la quinta edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 30 clubes representantes de sus respectivas federaciones.

La final, disputada a partido único, enfrentó al West Ham United con el 1860 Múnich en el Estadio de Wembley, en Londres, donde venció el equipo británico por 2-0.

El Sporting de Lisboa, vigente campeón, fue eliminado por el Cardiff City en los octavos de final por 2-1.

Rondas siguientes

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1964
Fútbol en 1965